

Plaatsen
 Bréa, een vroegere gemeente in Algerije (nu deel van Tlemcen);
 Brea, een plaats in Californië;
 La Brea-teerputten, teerputten in de buurt van deze plaats;
 Brea, een plaats in Cornwall;
 Brea (Thracië), een door Athene gestichte apoikia (kolonie);
 Brea de Aragón, een plaats in Aragon;
 Brea of Achnahaird, een plaats in Schotland;
 Brea Pozo, een plaats in Argentinië;

Personen
Brea is de voornaam van:
 Brea Bennett, Amerikaanse pornoactrice;
 Brea Grant, Amerikaanse actrice;
Brea is de achternaam van:
 Brea, een Italiaanse kunstenaarsfamilie, waarvan de bekendste:
 Ludovico Brea, een renaissance-schilder;
 Jean Baptiste Fidèle Bréa, een Frans generaal;
 Luigi Bernabò Brea, een Italiaans archeoloog;
 Rafael Alfonso Escudero López-Brea, Spaanse priester, prelaat van Moyobamba;
 Benjamín Brea, een Venezolaans muzikant
 Anthony Brea, een Venezolaans wielrenner

Mythologie
 Brea, een god uit de Ierse mythologie